Josiah Henson (1789-1883) – attivista statunitense
 Josiah Henson (1922-2012) – lottatore statunitense